Nikitina () ist der Familienname folgender Personen:

 Diāna Ņikitina (* 2000), lettische Eiskunstläuferin 
 Irina Witaljewna Nikitina (* 1990), russische Handballspielerin 

 Julija Wladimirowna Nikitina (* 1997), russische Sportakrobatin 
 Ljubow Igorewna Nikitina (* 1999), russische Freestyle-Skierin
 Natalja Wiktorowna Nikitina (* 1996), russische Handballspielerin
 Nina Iljinitschna Nikitina (1913–2000), russische Schauspielerin 
 Olga Alexejewna Nikitina (* 1998), russische Fechterin 
 Paraskeva Nikitina (1834–1904), finnische Runensängerin, siehe Larin Paraske
 Tatjana Bagischewna Nikitina (* 1954), sowjetisch-russische Mediävistin und Ethnologin des Mari-Volks
 Weronika Wladimirowna Nikitina (* 1992), russische Handballspielerin

Siehe auch:
 Nikitin, männliche Form des Nachnamens
 Nikitinas